Андре́й Жура́вский:
 Журавский, Андрей Владимирович (1882—1914) — русский биогеограф, основоположник научного освоения Севера, исследователь.
 Журавский, Андрей Митрофанович (1892—1969) — русский советский учёный-математик.